Het wereldkampioenschap dammen 2011 werd van 7 t/m 28 mei 2011 (met rustdagen op 8, 15, 17, 22 en 23 mei en 2 rondes op 14 en 16 mei) in Emmeloord en Urk door 20 deelnemers gespeeld. 
Het werd in 2011 in Nederland georganiseerd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de KNDB. 

Wereldkampioen werd Aleksandr Georgiejev met 26 punten uit 19 partijen, op 3 punten gevolgd door Moerodoello Amrillajev. 
Beste Nederlander werd Alexander Baljakin met een 6e plaats.

Deelnemers

Scoretabel 
Bij gelijk eindigen was het plusremisesaldo van toepassing.

Externe link
Scoretabel op Toernooibase

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Nederland
Dammen in 2011
Dammen
Dammen 2011
Dammen
Dammen